Francesco Lanza Spinelli di Scalea (1834-1919) Senatore del Regno
Francesco Lanza di Scalea (1912-1988) -Deputato all'Assemblea regionale siciliana